Михаил Иванович Устино́вич (род. 12 марта 1958 года, колония в Вагайском районе Тюменской области) — известный московский налётчик начала 1990-х годов. Объектом его нападений становились магазины, квартиры и пункты обмена валюты.

Первые судимости 
Михаил Устинович родился 12 марта 1958 года в колонии (в селе Комсомольское) в Вагайском районе Тюменской области, где отбывала наказание его мать. Там же он прожил до 2 лет. Затем он был отправлен в интернат, откуда уже в 11 лет за совершённые преступления был отправлен в воспитательную колонию. В драке малолетних преступников ему нанесли тяжёлую травму головы, в результате чего у Устиновича серьёзно ухудшилось зрение. В колонии он за это получил кличку «Мишка Слепой». Потом были ещё судимости за грабежи и кражи.

Всего же на момент последнего ареста из своих 35 лет 22 года Устинович провёл за решёткой.

Карьера налётчика 
В 1992 году Устинович в очередной раз освободился из колонии. Он освободился в совершенно другой стране, где судьбу городов вершили криминальные группировки, и Устинович не хотел оставаться в стороне. Первоначально Устинович занимался грабежами москвичей в лифтах.

Устинович создал банду, в которую вошли Николай Грысько, Армен Саргсян и Арцрун Карян. В конце 1993 года банда начала совершать вооружённые нападения на сеть магазинов «Свет», занимавшихся торговлей осветительными приборами. Добычей преступников каждый раз становилось по несколько миллионов рублей в тогдашних ценах. Только с августа по ноябрь 1993 года они совершили 5 разбойных нападений на магазины «Свет», причём на один и тот же 2 раза. Во время второго налёта Устинович подбросил газету с заметкой о первом. Визитной карточкой банды стал выстрел в потолок из пистолета ТТ.

При налётах Устинович с сообщниками лица не прятали, более того, делали всё возможное, чтобы их запомнили. Расследовавшая дело следственная бригада поначалу приняла Устиновича за разыскиваемого за ряд разбоев и убийств Валерия Воловика. Дело в том, что Устинович, отбывая последнее наказание, в 1989 году познакомился в местах лишения свободы с Воловиком и был поражён их внешним сходством. Решив «маскироваться» под Воловика, он и совершал свои преступления. Расчет преступника заключался в том, что пока милиция будет искать Воловика, который к тому моменту уже был в Прибалтике, Устинович награбит достаточное, как ему представлялось, количество денег и ценностей, после чего спокойно «легализуется» под своей настоящей личностью и будет «красиво жить».

Понимая, что милиция, как и ожидалось, идет по ложному следу, вскоре банда переключилась на пункты обмена валюты, а Устинович во время одного из ограблений совершил двойное убийство. Жертвами стали двое охранников торгового центра «Лубянский», попытавшихся оказать бандитам сопротивление. Во время налёта Устинович потерял шапку. Она подверглась обработке, и запах законсервировали. Впоследствии это сыграло важную роль в изобличении Устиновича.

В 1993 году Москва была напугана похождениями офицера-оборотня, который заходил в квартиры, грабил, а иногда и убивал хозяев, и никто не мог предположить, что и эти преступления — дело рук Устиновича. От его нападений пострадало несколько квартир. В 2 случаях Устинович совершил убийства хозяев.

Арест, следствие и суд 
Продолжая поиски Воловика, который в тот период в России не находился, на Устиновича милиция вышла случайно. Устинович и Грысько попытались сдать похищенные ценности в ломбард, однако бдительный сотрудник по поведению и невнятным ответам клиентов заподозрил неладное, ценности не принял и предложил посетителям прийти позже. Сотрудник ломбарда также сообщил о странных посетителях в милицию и опознал по фотографиям в одном из них Воловика. Устинович же, будучи уверен, что милиция ищет Воловика, а не его, спокойно пришёл в ломбард повторно, где уже была устроена засада. Оперативные сотрудники задержали Грисько и Устиновича, считая, что последний и есть Воловик. 

Однако в отделении милиции Устинович предъявил паспорт на своё имя и сообщил, что не знает никакого Воловика и ни о каких разбойных нападениях и убийствах. Это вызвало замешательство следователя. Паспорт Устиновича был подвергнут экспертизе, которая подтвердила его подлинность. Каких-либо прямых улик против задержанных не было, и время задержания подходило к концу. 

Вот здесь и пригодился запах с шапки, потерянной Устиновичем в торговом центре «Лубянский». Запах был идентифицирован с помощью специальной собаки, подготовленной по методике Сулимова, что послужило одним из веских доказательств его вины. После этого Устинович и Грисько во всем признались и выдали сообщников. Всего же на счету Устиновича и его банды были 21 разбойное нападение, ряд грабежей и 4 убийства.

23 августа 1996 года Московский городской суд приговорил Устиновича к исключительной мере наказания — смертной казни, которая впоследствии была заменена на пожизненное лишение свободы. Грысько получил 14 лет лишения свободы, Саргсян — 10 лет, Карян — 6 лет.

Михаил Устинович был отправлен в колонию «Белый Лебедь». Когда его приезжали интервьюировать журналисты и задали ему вопрос, хотел бы он жить вечно в заточении, он сказал, что предпочёл бы смертную казнь, потому что такая жизнь хуже любой смерти.

Суммарный срок пребывания Устиновича в местах лишения свободы (включая содержание под стражей в СИЗО) составляет уже более 50 лет.

В массовой культуре 
 Криминальная Россия, серия «Неистовый налётчик» (1998)
 Документальный фильм Вахтанга Микеладзе «Почерк слепого» из цикла «Документальный детектив» (2000). 
 Документальный фильм «Светлая полоса Михаила Устиновича» из цикла Вахтанга Микеладзе «Приговорённые пожизненно» (2008).
 Документальный фильм «Лукавая философия убийцы. из цикла Вахтанга Микеладзе «Детективные истории« (2006-2009)
 Документальный фильм «Рождённый в неволе» из цикла Вахтанга Микеладзе «Пожизненно лишённые свободы» (2009-2010)

Примечания 

Убийцы России
Родившиеся в Вагайском районе
Заключённые ИК-2 «Белый лебедь»
Бандиты
Грабители
Разбойники
Воры
Приговорённые к смертной казни в России
Преступники СССР